Лову́шка:

 Ловушка — техническое приспособление для умерщвления или ловли жертвы.
 Ловушка (в шахматах) — попытка спровоцировать соперника на внешне выгодное продолжение, которое в действительности оказывается ошибочным.
 «Ловушка» — фильмы и телесериалы с таким названием.
  — специальная вратарская перчатка для ловли шайб.

См. также 
 Западня